Туніська професійна ліга 1 2004—2005 — 50-й сезон найвищої футбольної ліги Тунісу після незалежності. Усього брали участь 14 клубів. Чемпіонат проходив з 27 серпня  року по 15 травня  року. Переможцем став «Есперанс».

Турнірна таблиця

Посилання 
  
 Федерація футболу Тунісу 

2005 у футболі
2004 у футболі